Ravne (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Ravne (Cerklje na Gorenjskem), een plaats in de Sloveense gemeente Cerklje na Gorenjskem
 Ravne (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Ravne (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Ravne (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna
 Ravne (Šoštanj), een plaats in de Sloveense gemeente Šoštanj
 Ravne (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki
 Ravne na Koroškem (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Ravne na Koroškem (plaats), hoofdplaats van laatstgenoemde gemeente